Fleuren ist der Familienname verschiedener Personen:

 Erika Fleuren (1940–2015), deutsche Politikerin
 Niels Fleuren (* 1986), niederländischer Fußballspieler